Piltsch ist die deutsche Bezeichnung für folgende Ortschaften:

 Pilszcz in der Stadt- und Landgemeinde Kietrz im Powiat Głubczycki in Polen
 Pilcz im Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen

Siehe auch:
 Karlheinz Pilcz